

Cinema 
 Crésus – film del 1917 diretto da Adolphe Candé
 Cresus – film del 1960 diretto da Jean Giono

Televisione 
 Crésus – programma televisivo francese del 2005 trasmesso su TF1